Museumkever (Anthrenus verbasci), ook wel (gewone) tapijtkever genoemd
Pelskever, ook tapijtkever genoemd
Australische tapijtkever